Cratere Kepler – cratere lunare
 Cratere Kepler – cratere su Marte